Lindenwald steht für:
 Lindenwald, deutscher Name von Lipowiec (Lipki), Ort in Polen 
 Colbitzer Lindenwald, größter geschlossener Lindenwald Mitteleuropas 
 Maaßeler Lindenwald, Niedersachsen
Siehe auch:
 Lindenwalde